Albert Friedrich Speer (1863–1947) német építész, Albert Speer birodalmi miniszter apja
 Albert Speer (1905–1981) (id. Albert Speer) német építész, politikus (NSDAP), birodalmi miniszter és főépítész
 Albert Speer (1934–2017) (ifj. Albert Speer) német építész, Albert Speer birodalmi miniszter fia